ARHGAP6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 974 амінокислот, а молекулярна маса — 105 947.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Активатори ГТФ-аз